En Tunisie, une délégation () est une circonscription administrative intermédiaire entre le gouvernorat et le secteur (imada).

En 2006, il existe  qui sont rattachées à vingt-quatre gouvernorats et divisées en .

Organisation et fonctionnement 
Le représentant de l'État dans chaque délégation est le délégué. Il est nommé par le ministre de l'Intérieur et placé sous la tutelle du gouverneur. Il assure le fonctionnement des services publics administratifs et préside le conseil local de développement, un organe consultatif.

Les délégations ont une cohérence géographique et/ou démographique. En effet, la délégation couvre un territoire d'étendue limitée qui doit permettre aux populations des agglomérations de se rendre aisément en son chef-lieu pour y trouver des activités de service public ou privé (notamment un hôpital ou dispensaire, un lycée d'enseignement secondaire, etc.).

En zone urbaine, le découpage se fait surtout par cohérence démographique — une délégation compte plusieurs dizaines de milliers d'habitants en général — tandis qu'en zone rurale, le découpage se fait surtout par cohérence géographique, la population pouvant être de quelques milliers d'habitants seulement. Ainsi, la délégation de Hazoua dans le gouvernorat de Tozeur, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Algérie, totalise une population de  habitants mais elle est située en milieu désertique avec une forte dispersion de l'habitat.

Liste

Références